Ричард Бёрн (, 1 февраля 1871, Ливерпуль — 26 июля 1947) — британский индолог, государственный служащий в Британской Индии и нумизмат. Он был редактором четвёртого тома Кембриджской истории Индии () и автором четырёх глав её шестого тома, освещавшего политическую ситуацию в Индии после 1900 года.

Ранняя биография 
Ричард Бёрн родился в английском Ливерпуле, где закончил Ливерпульский институт, а затем поступил в колледж Крайст-черч, относящийся к Оксфордскому университету.

Карьера в Индии 
В 1891 году Бёрн поступил на государственную службу в Индии. Он занял должность заместителя министра правительства Соединённых провинций Агра и Ауд в 1897 году, суперинтенданта переписи 1900 года, редактора справочника The Imperial Gazetteer of India в 1905 году, для которого он работал с 1902 года.

Бёрн был секретарём правительства Соединённых провинций Агра и Ауд и членом Законодательного совета с 1910 года (главный секретарь с 1912 года). В 1918 году он был назначен уполномоченным в 1918 году и членом Совета по доходам Соединённых провинций Агра и Ауд в 1922 году. В 1926 году он был исполняющим обязанности финансового члена. Бёрн ушёл с государственной службы в 1927 году.

Ричард Бёрн был награжден золотой медалью Кайсери-и-Хинд за свою деятельность во время голода в Индии в 1907-1908 годах.

The Imperial Gazetteer of India 
Ричард Бёрн стал третьим редактором нового издания географического справочника Британской Индии The Imperial Gazetteer of India, заменив на этом месте Уильяма Стивенсона Мейера, который в свою очередь сменил сэра Герберта Рисли. Первое издание The Imperial Gazetteer of India было опубликовано в 1881 году, а второе — в 1885-1887 годах. Оба они перешли на более высокие должности. Новое третье издание выходило в 26 томах в Оксфорде с 1909 года.

В докладе, прочитанным им перед индийским отделением Королевского общества искусств в 1908 году, Бёрн описал огромные усилия, которые были предприняты для улучшения The Imperial Gazetteer of India по сравнению с предыдущими изданиями, включая значительно расширенное содержание и добавление подробного атласа. Он также сообщил о бюрократических трудностях при создании справочника.

Нумизматика 
Ричард Бёрн был знающим нумизматом и писал статьи на эту тему, публиковавшиеся в Нумизматической хронике () и в журналах Королевского азиатского общества и Азиатского общества Бенгалии. Он был членом-основателем в 1910 году Нумизматического общества Индии.

Некоторые публикации 
 Census report of the United Provinces. 1902.
 The Imperial Gazetteer of India . 3rd edition. Clarendon Press, Oxford, from 1909. (Editor)
 The Cambridge History of India Vol. IV The Mughul period. University Press, Cambridge, 1937. Planned by Wolseley Haig, edited by Richard Burn.
 The Cambridge History of India Vol. VI. The Indian Empire, 1858–1918. With chapters on the development of administration, 1818–1858. 1932. Edited by H.H. Dodwell. Four chapters by Richard Burn.

Примечания 
 

 

Родившиеся в 1871 году
Умершие в 1947 году
Родившиеся в Ливерпуле
Индологи Великобритании
Выпускники Крайст-черч
Рыцари-бакалавры
Нумизматы Индии